Sagara bezeichnet:

 Sagara (Mythologie), einen König der Sonnendynastie Suryavamsha in der indischen Mythologie

Orte in Japan (jap. ):
 Sagara (Kumamoto), ein Dorf in der Präfektur Kumamoto
 Sagara (Shizuoka), eine ehemalige Stadt in der Präfektur Shizuoka (heute: Makinohara)
 Sagara (Han), ein Lehen mit Sitz in dieser
 Sagara (Klan), einen japanischen Feudalklan

Sagara ist der Familienname folgender Personen:
 Sagara Chian (1836–1906), japanischer Arzt und Bürokrat
 Haruko Sagara (* 1968), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Sagara Morio (1895–1989), japanischer Germanist, Lehrbuchverfasser und Übersetzer
 Ryūnosuke Sagara (* 2002), japanischer Fußballspieler

ja:相良
ru:Сагара (значения)